

Geografia 
 Grcić – villaggio serbo

Persone 
 Albina Grčić – cantante croata
 Davor Grčić – calciatore jugoslavo
 Jakov Grcić – giocatore di calcio a 5 croato
 Lenko Grčić – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo